Урташ:

 Урташ — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.
 Урташ, Валентин Андреевич (1924—1973) — чувашский поэт и прозаик.